Дъглас може да се отнася за:
 Майкъл Дъглас (р. 1944), американски актьор
 Дъглас Перейра – бразилски футболист
 Douglas Aircraft Company, американска компания
 Градове
 Дъглас (остров Ман), административен център на остров Ман
 В Съединените щати
 Дъглас (Аризона)
 Дъглас (Уайоминг)
 Окръзи в САЩ
 Дъглас (окръг, Вашингтон)
 Дъглас (окръг, Джорджия)
 Дъглас (окръг, Илинойс)
 Дъглас (окръг, Канзас)
 Дъглас (окръг, Колорадо)
 Дъглас (окръг, Минесота)
 Дъглас (окръг, Мисури)
 Дъглас (окръг, Небраска)
 Дъглас (окръг, Невада)
 Дъглас (окръг, Орегон)
 Дъглас (окръг, Уисконсин)
 Дъглас (окръг, Южна Дакота)